Александр Белич (2 августа 1876, Белград — 26 февраля 1960, Белград) — сербский лингвист, председатель Сербской академии наук и искусств, член-корреспондент Петербургской академии наук.

Биография 
Александр Белич родился 2 августа 1876 года в Белграде.

В 1895—1898 годах учился в Новороссийском и Московском университетах
. 4 декабря 1910 года был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук. В 1913 году вместе с Любомиром Стояновичем основал журнал «Јужнословенски филолог», редактором которого Белич был с 1913 по 1960 годы.

В 1928 году под покровительством Александра Белича в Белграде был учреждён Комитет русской культуры () и в 1933 году по его инициативе был построен Русский дом имени императора Николая II, ставший центром культурной, научной и религиозной жизни российской эмигрантской общины в межвоенной Югославии.

С 1937 по 1960 годы был председателем Сербской академии наук и искусств. В 1958 году возглавлял югославскую делегацию на проходившем в Москве IV международном съезде славистов. Почётный профессор МГУ и Университета Глазго, член Югославской академии наук и искусств, Словацкой академии наук, Чешской академии наук, Польской академии знаний (1923), Болгарской академии наук (1947), Баварской академии наук (1956).

Работы 
 Дијалекти источне и јужне Србије, 1905
 Дијалектолошка карта српског језика, 1905
 Акцентске студије, 1914
 Правопис српско-хрватског књижевног језика, 1923
 О двојини у словенским језицима, 1932
 Галички дијалект, 1935
 О језичкој природи и језичком развитку, 1941

Примечания

Литература 
 Зборник радова о А. Белићу. Београд, 1976;
 Московский университет на рубеже столетий в свидетельской оценке А. Белича // Гудков В. П. Славистика. Сербистика. М., 1999;
 А. Белич — почётный профессор Московского университета // Гудков В. П. Славистика. Сербистика. М., 1999

Ссылки 
 

Филологи Сербии
Члены-корреспонденты АН СССР
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Иностранные члены АН СССР
Академики Сербской академии наук и искусств
Председатели Сербской академии наук и искусств
Преподаватели Белградского университета
Ректоры Белградского университета
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Почётные профессора МГУ
Почётные доктора Университета Глазго
Академики Академии наук и искусств Хорватии
Члены Польской академии знаний
Иностранные члены Болгарской академии наук
Члены Баварской академии наук